Petrauskas ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom Vornamen Petras.

Weibliche Formen 
Petrauskaitė (ledig)
Petrauskienė (verheiratet)

Personen 

 Benediktas Petrauskas (* 1955), Politiker, Bürgermeister von Klaipėda
 Evaldas Petrauskas (* 1992), Amateurboxer im Leichtgewicht
 Helen Petrauskas (1944–2006), US-amerikanische Juristin und Managerin
 Mindaugas Petrauskas (* 1954), Physiker und Politiker, Vizeminister
 Modestas Petrauskas, litauischer Brigadegeneral
 Raimondas Petrauskas (* 1960), Jurist und Staatsanwalt
 Valdas Petrauskas (* 1965), Chirurg und Politiker, Mitglied des Seimas
 Vilius Petrauskas (* 1974), Strongman 
 Zenonas Petrauskas (1950–2009), Völkerrechtler und stellvertretender Außenminister

Familienname
Litauischer Personenname